Лукумон, , по-этрусски lauchme или lauchume — титул этрусских правителей, эквивалентный  «царь». В римских источниках его часто принимают за личное имя, особенно в случае Луция Тарквиния Приска, пятого царя Рима, уроженца Этрурии, который, согласно хроникам, принял римское имя Луций вместо своего первоначального имени Лукумон. Жак Эргон (Heurgon) сравнивает этот случай с тем, как этруски использовали искажённое латинское слово magister магистрат в качестве личного имени Сервия Туллия, шестого римского царя, известного в этрусском языке как герой «Макстарна».

Хотя многое из того, что известно об этрусках из римской литературы, относится к царям, по-видимому, многие этрусские города-государства отменили свои монархии примерно в тот же период, когда была создана Римская республика. Лукумоны были заменены магистратами, носившими титул zilath, очевидно, этрусский эквивалент . В более поздние времена термин Lauchme сохранился как этрусская фамилия.

Титул лукумон, возможно, также присваивался жрецу, избранному для представительства двенадцати городов «этрусского додекаполиса». Со временем это должностное лицо также было заменено ежегодно избираемым магистратом.

Примечания

Библиография 
 Дионисий Галикарнасский, Римские древности.
 Тит Ливий, История от основания города.
 Jacques Heurgon, La Vie quotidienne chez lez Etrusques (Daily Life of the Etruscans), Hachette, Paris (1961, 1989), James Kirkup, translator, Phoenix Press, London (2002).
 Anne Mueller von der Haegen and Ruth F. Strasser, «The Mysterious People of Etruria», in Art & Architecture: Tuscany, H.F. Ullmann, Potsdam,  (2013).

Монархия
Этруски